ETV (televisiezender), een Nederlandse televisiezender met educatieve programma's.
Electrotechnische Vereeniging, een studievereniging voor studenten Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Delft.
Eesti Televisioon, een Estse televisiezender / nationale omroep.
ETV of Electrothermal Evaporisation, of ook wel HGA, Heated Graphite Atomiser, een techniek in de Analytische chemie om monsters te atomiseren en daarna met een spectrometer te analyseren.